Gisbert Cuper (1644-1716), antiquaire, philologue et homme politique néerlandais ;
 Héctor Cúper (né en 1955), joueur puis entraîneur de football argentin ;
 Philippe Cuper (né en 1957), clarinettiste français.

Voir aussi 
 Famille Cuper